Речна́я у́лица — улица в Шевченковском районе города Киева. Пролегает от Дмитриевской улицы до улицы Вячеслава Черновола. К Речной улице присоединяется Златоустовская улица.

Речная улица известна с середины XIX столетия под тем же названием. Название происходит от ручья Скоморох, поблизости от которого пролегала улица.

Почтовый индекс 
01135

Ссылки 
 Речная улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература 

 

Улицы Киева